Niemcy:
 Niederhausen – dzielnica Waldbröl
 Niederhausen – dzielnica gminy Rheinhausen w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Emmendingen
 Niederhausen – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bad Kreuznach
 Niederhausen an der Appel – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Donnersberg

Zobacz też:
 Niedernhausen
 Niedershausen